Doubine est un patronyme russe porté notamment par :

 Boris Doubine (1946-2014), sociologue russe ;
 Sergueï Doubine (1972-), journaliste russe.